Cieśle ist Name folgender polnischer Orte:

 Cieśle (Buk) (Ciesle), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Buk
 Cieśle (Gołuchów) (Ciesle), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Gołuchów
 Cieśle Małe, Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Kołaczkowo
 Cieśle Wielkie, Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Kołaczkowo
 Cieśle (Rogoźno) (Schreinersdorf), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Rogoźno
 Cieśle (Krasocin), Dorf in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Krasocin
 Cieśle (Oleśnica) (Zessel), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Oleśnica
 Cieśle (Łęki Szlacheckie), Dorf in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Łęki Szlacheckie
 Cieśle (Pątnów), Siedlung in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Pątnów
 Cieśle (Bodzanów), Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Bodzanów
 Cieśle (Drobin), Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Drobin
 Cieśle (Tarczyn), Weiler in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Tarczyn